Фридрих Кристијан, изборник Саксоније (Дрезден, 5. септембар 1722 – Дрезден, 17. децембар 1763) је био кнез-изборник Саксоније. Био је син Августа III од Пољске и Марије Јозефе од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1722.
Умрли 1763.
Династија Ветин
Кнежеви Саксоније